Jenő Kismarty-Lechner kan avse:

Jenő Kismarty-Lechner (1878–1962), ungersk arkitekt
Jenő Kismarty-Lechner (1908–1992), ungersk-svensk arkitekt